Hongshan heißen folgende geographische Objekte:

 Hongshan (Chifeng) (红山区), Stadtbezirk der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, China
 Hongshan (Wuhan) (洪山区), Stadtbezirk der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, China
 Hongshan (Gulou) (洪山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Gulou in der Provinz Fujian, China
 Hongshan (Hanbin) (洪山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Hanbinin der Provinz Shaanxi, China
 Hongshan (Hengnan) (洪山镇), Großgemeinde des Kreises Hengnan in der Provinz Hunan, China
 Hongshan (Jiexiu) (洪山镇), Großgemeinde der Stadt Jiexiu in der Provinz Shanxi, China
 Hongshan (Langzhong) (洪山镇), Großgemeinde der Stadt Langzhong in der Provinz Sichuan, China
 Hongshan (Renhua) (红山镇), Großgemeinde im Kreis Renhua in der Provinz Guangdong, China
 Hongshan (Shishi) (鸿山镇), Großgemeinde der Stadt Shishi in der Provinz Fujian, China
 Hongshan (Sui) (洪山镇), Großgemeinde im Kreis Sui der Provinz Hubei, China
 Hongshan (Taihe) (洪山镇), Großgemeinde im Kreis Taihe der Provinz Anhui, China
 Hongshan (Yingshan) (红山镇), Großgemeinde im Kreis Yingshan in der Provinz Hubei, China
 Hongshan (Zichuan) (洪山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zichuan der Provinz Shandong, China
 Hongshan (Changting) (红山乡), Gemeinde im Kreis Changting der Provinz Fujian, China
 Hongshan (Luojiang) (虹山乡), Gemeinde im Stadtbezirk Luojiang der Provinz Fujian, China
 Hongshan (Qiaojia) (红山乡), Gemeinde im Kreis Qiaojia der Provinz Yunnan, China
 Hongshan (Shenqiu) (洪山乡), Gemeinde im Kreis Shenqiu der Provinz Henan, China
 Hongshan (Xigong) (红山乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xigong der Provinz Henan, China
 Hongshan (Yongding) (洪山乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yongding der Provinz Fujian, China
 Hongshan (Binhu) (鸿山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Binhu in der Provinz Jiangsu, China
 Hongshan (Hongshan) (洪山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, China
 Hongshan (Huangpu) (红山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangpu in der Provinz Guangdong, China
 Hongshan (Jianping) (红山街道), Straßenviertel im Kreis Jianping in der Provinz Liaoning, China
 Hongshan (Kaifu) (洪山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaifu der Stadt Changsha in der Provinz Hunan, China
 Hongshan (Lingyuan) (红山街道), Straßenviertel der Stadt Lingyuan in der Provinz Liaoning, China
 Hongshan (Shangganling) (红山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shangganling in der Provinz Heilongjiang, China
 Hongshan (Shihezi) (红山街道), Straßenviertel der Stadt Shihezi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, China
 Hongshan (Xuanwu) (红山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuanwu in der Provinz Jiangsu, China
 Hongshan (Dorf) (洪山村), Dorf der Großgemeinde Hongshan von Jiexiu in der Provinz Shanxi, China

sowie:
 eine archäologische Stätte in Chifeng, Innere Mongolei, China, siehe Hongshan-Kultur
 Hongshan-Brennofen, archäologische Keramikbrennofen-Stätte in Jiexiu, Provinz Shanxi, China

Siehe auch:
 Hongzhang